Căpățînă este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Octavian-Dan Căpățînă (n. 1948), deputat român.
 Svetlana Căpățînă (n. 1969), deputat moldovean.

Vezi și
 Căpățîna
 Căpățână